Denkmäler zu Ehren von Franz Xaver Gabelsberger, dem Erfinder eines kursiven Kurzschriftsystems, wurden an folgenden Orten errichtet:

 Denkmal für Franz Xaver Gabelsberger (München), errichtet 1890
 Denkmal für Franz Xaver Gabelsberger (Traunstein), errichtet 1913